«Звезда» — женский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Год образования — 2013. Входит в структуру ФК «Звезда». Участник международных, российских и региональных соревнований по пляжному футболу, региональных соревнований по футболу, мини-футболу, футболу 6×6, 7×7, 8×8.

Достижения

Пляжный футбол 
 Победитель Women’s Euro Winners Cup (1): 2018
Серебряный призер Women’s Euro Winners Cup (1): 2021
 Бронзовый призер Women’s Euro Winners Cup (2): 2016, 2020
Бронзовый призер Women’s World Winners Cup (1): 2019
 Чемпион России (5): 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
 Серебряный призер Чемпионата России (2): 2016, 2021, 2022
 Победитель Всероссийских соревнований по пляжному футболу (1): 2022
Серебряный призер Всероссийских соревнований по пляжному футболу (1): 2021
Обладатель Women's InterCup (1): 2022
 Обладатель открытого Кубка Белоруссии (1): 2018
 Серебряный призер открытого Кубка Белоруссии (1): 2017
 Чемпион Санкт-Петербурга (5): 2017 (indoor), 2018, 2019 (indoor), 2021, 2021 (indoor)
Серебряный призер Чемпионата Санкт-Петербурга (4): 2017, 2018 (indoor), 2019, 2020 (indoor), 2022
 Обладатель Кубка Санкт-Петербурга (9): 2016, 2017 (indoor), 2017, 2018 (indoor), 2018, 2019, 2021 (indoor), 2021, 2022 (indoor)

Футбол 
 Победитель Зонального этапа Первенства России (II дивизион) МРО "Северо-Запад" (3): 2015, 2020, 2022
 Чемпион Санкт-Петербурга среди женских команд (2): 2020, 2022
 Обладатель Кубка Санкт-Петербурга среди женских команд (2): 2020, 2022
 Серебряный призер Зонального этапа Первенства России (II дивизион) МРО "Северо-Запад" (3): 2017, 2018, 2021
 Бронзовый призёр Чемпионата Санкт-Петербурга среди женских команд (1): 2021

Текущий состав

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Основной состав 
  Иван Канаев — главный тренер
  Константин Пахтусов — тренер
 Алексей Константинов — тренер U-21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЖФК «Звезда»
 Профиль на сайте Beach Soccer Russia
Профиль на сайте Ассоциации Пляжного футбола Санкт-Петербурга 
Профиль на сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга 
Официальная страница в Instagram 

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Санкт-Петербурга
Пляжные футбольные клубы России